Железная дева () — многозначный термин:

 Железная дева — устройство, якобы средневековое орудие смертной казни или пыток.
 Iron Maiden () — британская рок-группа.
 Iron Maiden — альбом группы Iron Maiden.